Policia criminal federal (del nom en alemany Bundeskriminalamt), cos de policia d'Alemanya
 Cancelleria Federal d'Àustria (del nom en alemany Bundeskanzleramt), oficina del Canceller d'Àustria
 Associació britànica de corfbol (del nom en anglès British Korfball Association), organització rectora del corfbol al Regne Unit